Борис Констриктор, также Борис Ванталов, настоящее имя Борис Михайлович Аксельрод (р. 30 сентября 1950) — российский поэт, прозаик, художник, критик, перформансист. Участник музыкально-поэтического дуэта «Кипническая Констрикция» (совместно со скрипачом Борисом Кипнисом).

Биография 
Борис Аксельрод родился 30 сентября 1950 года.

Участник музыкально-поэтического дуэта «Кипническая Констрикция» (совместно со скрипачом Борисом Кипнисом). Один из ведущих сотрудников Института русского авангарда. Почётный член Академии Зауми. Стипендиат Akademie Schloss Solitude (Штутгарт). Член редколлегии журнала «Крещатик» (Украина — Германия).

Живёт в Санкт-Петербурге.

Награды и премии 
 Международная отметина имени отца русского футуризма Давида Бурлюка.
 Шорт-лист премии Андрея Белого (книга «Записки неохотника») (2008).
 Медаль Института русского авангарда «За вклад в развитие искусства» (2006).

Библиография 
 
 
 
 
 
 
 Трансфуристы: Избранные тексты Ры Никоновой, Сергея Сигея, А. Ника, Б. Констриктора / Сост. П. Казарновского, послесл. Б. Констриктора. М.: Гилея, 2016. — 284 с.
 б.констриктор / Борис Ванталов. Гуляет мозг по улицам себя. — М.; СПб: Т8 / Пальмира, 2020 / Серия «Части речи» — 173 с. — ISBN 978-5-517-01780-2

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Борис Аксельрод (Ванталов, Констриктор) в электронном архиве Центра Андрея Белого.

Лауреаты Международной отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка